Восьмой розыгрыш Кубка СССР по хоккею с шайбой был снова проведён только спустя пять лет после предыдущего турнира. Было решено вернуться к схеме первых розыгрышей – к участию допускались 36 команд класса «А» (10 первой группы и 26 второй), 35 команд класса «Б» (не участвовали команды зоны «закрытых» городов), 8 представителей РСФСР, и по одной команде от 6-и других союзных республик.
Турнир начинался с 1/64 финала, где встречались 42 команды – 4 худшие команды прошлогодней первой группы класса «А» (не считая двух последних команд, вылетевших из высшего дивизиона), 15 команд второй группы, 16 команд класса «Б», 5 команд от РСФСР и по одной от Белоруссии и Казахстана. К победителям в 1/32 присоединялись остальные участники. Соперники на каждой стадии играли между собой один матч, кроме финала, где проводилось две встречи. По традиции большинство игр (на первых этапах) проводилось на поле соперника рангом ниже.
Кроме рекордного числа участников розыгрыш стал рекордным и по количеству неявок – было сыграно только 2/3 запланированных матчей. 22 команды (каждая четвёртая) не приняли участия в турнире, при этом 5 «отказников» сами прошли свой первый этап за счёт технических побед, а 3 такие команды прошли даже 2 этапа.

Список участников

Зональные соревнования команд РСФСР 
Перед началом розыгрыша 32 победителя кубков областей и автономных республик РСФСР провели отборочные матчи за право участия в турнире. Было сформировано 8 зон по 3-5 команд в каждой, в которых по кубковой схеме выявлялся участник дальнейших соревнований.

Список участников

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1965-66. Кубок СССР. Восьмой розыгрыш - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой